Hoffmann som auktor kan avse någon av:

 Adolphe Hoffmann
 A.E.Hoffm. – Adriana E. Hoffmann (Verksam 1989)
 Adriana Hoffmann Jacoby
 A.J.Hoffm. – Alicia J. Hoffmann (Verksam 1991)
 C.Hoffm. – Carl Hoffmann 1802–1883 (Ibland stavat Karl.)
 Christian Karl Hoffmann
 Erich Hoffmann
 Federico G. Hoffmann
 F.Hoffm. – Ferdinand Hoffmann 1860–1914
 Hoffm. – Georg Franz Hoffmann 1760–1826
 G.Hoffm. – Gerhard Hoffmann (Verksam 1935)
 F.W.Hoffm. – Fred Walter Hoffmann 1897–
 H.Hoffm. – Heinrich Karl Hermann Hoffmann 1819–1891 (Ibland stavat Carl)
 J.F.Hoffm. – Johan Frederik Hoffmann 1823–1841
 J.J.Hoffm. – Johan Joseph Hoffmann 1805–1878
 O.Hoffm – Otto Hoffmann 1853–1909
 Kerst.Hoffm. – Kerstin Hoffman (Verksam 2009)
 K.Hoffm. – Käthe Hoffmann 1883–
 L.Hoffm. – Lucien Hoffmann 1961–
 M.H.Hoffm. – Matthias H. Hoffmann (Verksam 1998)
 Nik.Hoffm. – Nikolaus Hoffmann (Verksam 2000)
 N.Hoffm. – Norbert Hoffmann
 Peter Hoffm. – Peter Hoffmann (Verksam 2011)
 Petra Hoffm. – Petra Hoffmann (Verksam 1997)
 P.Hoffm. – Philipp Hoffmann (Verksam 1868)
 Ralph Hoffm. – Ralph Hoffmann 1870–1932
 R.Hoffm. – Reinhold Hoffmann 1885–
 Werner Hoffm. – Werner Hoffmann 1925–
 W.Hoffm. – Wilhelm Hoffmann (Verksam 1856)
 W.E.Hoffm. – William Edwin Hoffmann 1896–